

Titres 

 Disparition () (2002), mini-série télévisée américaine ;
 Disparition (2006), téléfilm franco-suisse de Laurent Carcélès ;
Disparition () (2014-2016), série télévisée britannique de Jack Williams et Harry Williams ;
 La Disparition (1969), roman de l'écrivain Georges Perec.

Autres 
 Disparition, fait de disparaitre ;
 Disparition, disposition du droit français.
 Disparition forcée, crime contre l'humanité.